Zagorany – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim
 Zagorany – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim